Otto Krabbe henviser til flere artikler:
 Otto Krabbe – geheimeråd
 Otto Krabbe (rektor) – medstifter af Kristeligt Studenter-Settlement og rektor for Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium